

Persone 
 Hernán Carrasco Vivanco – allenatore di calcio cileno
 Manuel Ignacio de Vivanco – politico peruviano
 José Luis Carranza Vivanco – ex calciatore peruviano
 William Vivanco – cantautore cubano

Altro 
 Las señoritas Vivanco – film del 1959 diretto da Mauricio de la Serna